Таранти́но () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Тарантино, Квентин (род. 1963) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор.
 Тарантино, Луиджи (род. 1972) — итальянский фехтовальщик-саблист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
  (род. 1940) — американский актёр и продюсер, отец Квентина Тарантино.

См. также 
 Тарантини
 «Взять Тарантину» — российский мини-сериал.